SP u rukometu na pijesku 2008. održalo se u Cadizu u Španjolskoj od 9. do 13. srpnja.

Turnir

Skupina A 

  -  1:2 (18:22, 14:11, 4:7)
  -  2:0 (20:8, 22:10)
  -  2:0 (14:10, 18:12)
  -  0:2 (14:16, 8:23)
  -  0:2 (7:22, 18:26)
  -  1:2 (12:24, 18:12, 4:6)
  -  2:0 (16:14, 17:14)
  -  2:1 (18:9, 20:22, 6:4)
  -  2:0 (20:16, 25:22)
  -  2:0 (24:12, 14:11)
  -  0:2 (10:11, 14:17)
  -  1:2 (15:14, 14:16, 6:7)
  -  2:0 (12:11, 16:14)
  -  1:2 (8:12, 20:15, 6:7)
  -  1:2 (20:18, 13:19, 12:13)

Skupina B 

  -  2:0 (14:11, 20:8)
  -  0:2 (17:19, 10:18)
  -  2:1 (18:22, 17:11, 11:10)
  -  1:2 (12:23, 18:6, 4:8)
  -  0:2 (14:18, 12:13)
  -  2:1 (12:17, 12:7, 7:6)
  -  2:0 (18:10, 20:8)
  -  0:2 (16:18, 14:15)
  -  2:0 (22:16, 19:16)
  -  2:0 (13:7, 18:12)
  -  0:2 (9:17, 8:20)
  -  0:2 (8:16, 18:22)
  -  2:0 (25:13, 13:8)
  -  2:1 (22:20, 14:20, 9:4)
  -  0:2 (11:18, 13:16)

Izbacivanje 

 poluzavršnica:  -  2:0 (17:14, 21:14)
 poluzavršnica:  -  2:0 (18:14, 20:16)

 za treće mjesto:  -  0:2 (12:14, 14:19)

 završnica:  -  2:1 (21:14, 18:19, 9:4)

2008
Međunarodna natjecanja u rukometu na pijesku u Španjolskoj